Сан-Кристобаль-де-Сеговия () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 2596 человек. Расстояние до административного центра провинции — 3 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia
 Foro de San Cristóbal de Segovia
 'CEIP Marqués del Arco', colegio de San Cristóbal de Segovia 

Муниципалитеты Сеговии
Населённые пункты Сеговии